Горець або горянин — людина, що живе в гірській місцевості.
 Горець — науково-фантастична медіа-франшиза.
 Горець — культовий фільм Рассела Малкехі 1986 року.
 Горець 2 — фантастичний бойовик, продовження фільму Горець 1986 року.
 Горець: Джерело — фантастичний фільм 2007 року. Продовження фільму «Горець».
 Горець — вірш Осипа Мандельштама.

 Горянин — роман Мирослава Дочинця.

Див. також 
 Горець виткий

Примітки